Slang kan avse:

 Slang (släkt) – finlandssvensk adelsätt
 Slang (rör) – ett böjligt rör som främst används för att leda vätskor eller gaser
 Slang (musikalbum) - ett musikalbum av den brittiska gruppen Def Leppard
 Innerslang – slang som ligger inuti ett fordonsdäck
 Slanguttryck – från språknormen avvikande språk och uttryck